Архиепархия Таборы () — архиепархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Табора, Танзания. В митрополию Таборы входят епархии Кахамы, Кигомы, Мпанды. Кафедральным собором архиепархии Таборы является церковь святой Терезы.

История 
11 января 1887 года Святой Престол учредил апостольский викариат Унианьембе, выделив его из апостольского викариата Танганьики (сегодня — епархия Сумбаванги).

12 декабря 1912 года апостольский викариат Унианьембе передал часть территории для создания апостольского викариата Киву (сегодня — архиепархия Гитеги).

31 мая 1925 года апостольский викариат Унианьембе был переименован в апостольский викариат Таборы.

8 апреля 1929 года и 14 апреля 1943 года апостольский викариат Таборы передал ряд территорий для создания соответственно апостольского викариата Букобы (сегодня — епархия Руленге-Нгары) и апостольской префектуры Мбулу (сегодня — епархия Мбулу). Между тем, 10 апреля 1929 года апостольский викариат Таборы был увеличен путём включения части территории, которая принадлежала апостольскому викариату Виктории-Ньянзы (сегодня — архиепархия Мванзы).

25 марта 1953 года Папа Римский Пий XII издал буллу «Quemadmodum ad Nos», которой преобразовал апостольский викариат Таборы в архиепархию-митрополию.

25 марта 1972 года и 11 ноября 1983 года архиепархия Таборы передала часть территории для создания соответственно епархии Сингиды и епархии Кахамы.

Ординарии 
 епископ François Gerboin, M.Afr. (28.01.1897 — 27.06.1912);
 епископ Henri Léonard, M.Afr. (27.06.1912 — 23.07.1928);
 епископ Edouard Michaud, M.Afr. (29.11.1928 — 24.03.1932), назначен апостольским викарием-коадъютором Уганды;
 епископ Joseph Trudel, M.Afr. (25.04.1933 — 4.02.1948);
 архиепископ Cornelius Bronsveld, M.Afr. (31.05.1950 — 21.12.1959);
 архиепископ Marko Mihayo (21.06.1960 — 9.03.1985);
 архиепископ Марио Эпифанио Абдалла Мгулунде (9.03.1985 — 14.03.2006);
 архиепископ Paul R. Ruzoka (25.11.2006 — по настоящее время).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quemadmodum ad Nos , AAS 45 (1953), стр. 705

Ссылки 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org  
 Информация на сайте www.gcatholic.org  
 Информация на сайте епископской конференции Танзании  

Католические епархии Танзании